Ти́моти До́нальд Кук (; род. 1 ноября 1960 года, , Алабама, США) — американский менеджер и генеральный директор компании Apple, миллиардер. Пришёл в компанию в марте 1998 года. Занял должность гендиректора после отставки (в связи с продолжительной болезнью) Стива Джобса 24 августа 2011 года.

Биография 
Тим вырос в городе Мальорке, штат Алабама. Его отец был работником верфи, мать — домохозяйкой. Кук получил степень бакалавра в области промышленного производства в университете Обёрна в 1982 году и диплом МВА в школе Фукуа университета Дьюка в 1988 году.

Его карьера началась в компании IBM, где он проработал 12 лет.
Затем он шесть месяцев проработал в компании Compaq, на должности вице-президента по корпоративным материалам.

Тим Кук присоединился к компании Apple в марте 1998 года в качестве старшего вице-президента по мировым операциям, а затем занимал должность исполнительного вице-президента по мировым продажам и операциям. Кук помогал бывшему главе Apple Стиву Джобсу в течение двух месяцев в 2004 году, когда тот лечился от рака поджелудочной железы. Кук также является членом совета директоров Nike.

В 2007 году назначен главным операционным директором.
В 2009 году Тим снова помогал Стиву в течение нескольких месяцев, когда Джобс взял отпуск по причине грядущей пересадки печени.
В январе 2011 года совет директоров Apple утвердил медицинский отпуск, который просил Стив Джобс, и Тим Кук был назначен исполняющим обязанности гендиректора.

24 августа 2011 года Джобс ушел в отставку, порекомендовав на пост CEO Тима Кука, и 25 августа 2011 года тот был официально назначен новым CEO Apple. В 2011 году его «зарплата» (суммарное вознаграждение) составила 380 млн долларов, куда входят годовой оклад и премия руководителя. Кроме этого, Кук владеет акциями компании на сумму 442 млн долларов.

В 2016 году Тим Кук получил бонусные средства за успешное управление компанией Apple, а также за высокие котировки компании.

За 10 лет под управлением Тима Кука капитализация Apple увеличилась с $350 млрд до $2 трлн, а в начале 2022 года она достигла 3 триллионов долларов.

В 2022 году после вторжения России в Украину Тим Кук обратился к работникам компании с призывом делать пожертвования для помощи Украине. Генеральный директор Apple объявил о решении приостановить продажу техники в России, а также заявил, что компания утроит сумму пожертвований, совершенных работниками для поддержки Украины и это будет ретроактивно с 25 февраля 2022 года.

Личная жизнь 
На протяжении трёх лет один из самых читаемых и влиятельных ЛГБТ-журналов Out вносил Тима Кука в The Power List — список «50 of the most influential LGBTQ people in American culture today» («50 самых влиятельных представителей ЛГБТ в американской культуре сегодня»). В 2012 и 2013 годах ставя на первое место, а в 2014 на второе, но при этом сказав, что «The soft-spoken tech guru might be the most powerful gay man in the world — or at least in the digital hemisphere» («техногуру с вкрадчивым голосом может быть самым влиятельным геем в мире, или по крайней мере, в цифровой сфере»). Все это время он не заявлял о своей сексуальной ориентации открыто. Однако 30 октября 2014 года в статье на Bloomberg Businessweek Кук совершил каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности, и выразил надежду, что это признание поможет другим геям принять себя и вдохновит их на борьбу за свои права.

Кук был признан лучшим исполнительным директором 2014 года по версии CNN.

Образ Тима Кука в кино 
 Муви 43 / Movie 43 (США; 2013) в роли Тима Кука Ричард Гир.
 Не смотрите наверх. (США 2021) Марк Райлэнс — Питер Ишервел, миллиардер и генеральный директор BASH.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Apple
 Тим Кук. Гениальный руководитель легендарной компании.

Менеджеры США
Выпускники Обернского университета
Выпускники университета Дьюка
Выпускники Школы бизнеса Фукуа
Совет директоров Apple Inc.
Активисты ЛГБТ-движения в США
Миллиардеры США